Paolo Thaon di Revel (admirał) (1859–1948) – włoski admirał
 Paolo Thaon di Revel (polityk) (1888–1973) – minister w rządzie Mussoliniego, medalista olimpijski

Strony ujednoznaczniające